Astarte, een Fenicische godin van de vruchtbaarheid, seksualiteit en oorlog
Ashtoret (geslacht), een geslacht van kreeftachtigen uit de klasse van de Malacostraca (hogere kreeftachtigen)